Margarida II de Dinamarca (Copenhaguen, 1940), aristòcrata danesa, reina de Dinamarca i cap d'Estat del país escandinau des del 1972
 Margarida II de Flandes (~1202 -1280), comtessa de Flandes i d'Hainaut 
 Margarida II d'Hainaut (1311 - Valenciennes, 1355), comtessa d'Hainaut (1345 -55), comtessa d'Holanda i de Zelanda